

Geografia

Austria 
 Manning – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Stany Zjednoczone 
 Manning – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Manning – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Clarendon
 Manning – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dunn
 Manning (ang. Manning Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder

Osoby 
 Chelsea Manning – amerykański analityk wywiadu i żołnierz United States Army, sygnalista
 Eli Manning – zawodnik futbolu amerykańskiego
 Patrick Manning – premier Trynidadu i Tobago
 Peyton Manning – zawodnik futbolu amerykańskiego

Inne 
 (3698) Manning – planetoida